Premier League 2014/2015 var den 23:e säsongen av Premier League och den 123:e säsongen av Englands högsta division i fotboll för herrar. Säsongens omgångar presenterades den 18 juni 2014. Säsongen inleddes den 16 augusti 2014 och avslutades söndagen den 24 maj 2015.

Manchester City kom in i säsongen som regerande mästare. Leicester City, Burnley och Queens Park Rangers var nykomlingar för säsongen.

Den 3 maj 2015 vann Chelsea titeln med tre matcher kvar på säsongen efter att ha vunnit med 1-0 hemma mot Crystal Palace. Det var deras första ligatitel sedan 2010, deras fjärde Premier League-titel och femte engelska ligatitel totalt.

Lag 
Totalt deltog 20 lag i ligan, av vilka kommer 17 från säsongen 2013/2014 och tre uppflyttade från Football League Championship. Den 5 april 2014 säkrade Leicester City avancemang från Football League Championship 2013/2014 efter en frånvaro på tio år från Premier League. Den 21 april 2014 säkrade Burnley den andra uppflyttningsplatsen till Premier League efter sin seger över Wigan Athletic. Den 24 maj 2014 blev Queens Park Rangers det sista laget att säkra avancemang efter att ha vunnit Championships playoff-final mot Derby County på Wembley Stadium. De tre lagen ersätter Cardiff City, Fulham och Norwich City, som alla blev nedflyttade till Championship i slutet av föregående säsong.

Arenor

Klubbinformation 

 Domarställen görs nu av Nike, som sponsras av EA Sports och Nike har en ny matchboll, Ordem Premier League.

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteliga

Publiksnitt

Referenser

Externa länkar 
 

2014 i Storbritannien
2015 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015